Kraljevina Italija lahko pomeni:
 Italsko kraljestvo (476–493), država, ki jo je ustanovil Odoaker, prvi germanski kralj Italije, med letoma 476 in 493;
 Italsko kraljestvo (ostrogotsko), kraljestvo, ki so ga ustanovili Ostrogoti med letoma 489 in 553;
 Italsko kraljestvo (langobardsko), kraljestvo, ki so ga ustanovili Langobardi med letoma 568 in 774;
 Italsko kraljestvo (srednjeveško), frankovska država v letih 839 do 962, nato del Svetega rimskega cesarstva do 1806;
 Italijansko kraljestvo, francoska klientelna država, ki je obstajala med letoma 1805 in 1814;
 Kraljevina Italija, neodvisna in združena italijanska država, ki je obstajala med letoma 1861 in 1946.